Golubie peut désigner en Pologne :
 Golubie, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Golubie, village du powiat de Gołdap, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Gołubie, village du powiat de Kartuzy, dans la voïvodie de Poméranie